Psilose oder Psilosis (von altgriechisch  „entblößt, nackt, kahl, leer“) bezeichnet

 in der Medizin:
 eine seltenere Bezeichnung für Haarausfall
 speziell eine seltenere Bezeichnung für Wimpernausfall, siehe Madarosis
 , das Symptom einer durch Zottenatrophie verursachten glatten Zunge bei den als Sprue bezeichneten Erkrankungen
 in der Historischen Sprachwissenschaft:
den in einer Reihe griechischer Dialekte schon in vorhistorischer Zeit erfolgten Verlust des anlautenden Hauchlautes (H-Laut, Spiritus asper), siehe unter Phonologie der Koine #Verlust der Aspiration